Онгуэдива () — город на севере Намибии, входит в состав области Ошана. Административный центр одноимённого округа.

История 
Город был основан в 60-х годах XX века властями Южно-Африканской Республики, под чьим контролем находилась Намибия до 1990 года.

Географическое положение 
Город находится в северной части области, на расстоянии приблизительно 540 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Виндхука. Абсолютная высота — 1076 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 1991 года численность населения составляла 6 197 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Ондангва.

Примечания 

Города Намибии